Moraña puede hacer referencia a:

Toponimia 
 La Moraña, comarca de España.
 Moraña, municipio de España.
 Viñegra de Moraña, municipio de España.